Acha steht für:

 Acha (Nil), Fluss in Uganda
 Acha (Chile), Ort in der Provinz Arica, Chile
 Acha (Coll), Ort auf Coll, Schottland
 Acha, anderer Name des Oka (Angara), Fluss in Sibirien, Russland
 Acha (Gelehrter) (680–752), jüdischer Gelehrter
 Acha aus Lydda, jüdischer Gelehrter
 Acha, anderer Name für Foniohirse, Getreideart
 Acha Indústria e Comércio de Carrocerias Esportivas, brasilianischer Automobilhersteller

Acha oder Achá ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Alberto Achá (Alberto Figueroa de Achá; 1920–1965), bolivianischer Fußballspieler 
 Jesús Emmanuel Acha Martínez (* 1955), mexikanischer Sänger und Komponist
 José María Achá (1810–1868), bolivianischer General und Politiker, Präsident 1861 bis 1864
 Mohamed Ali Acha-Cheloi (* 1951), iranischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ahha